tumba – rodzaj grobowca
 Tumba – miejscowość w Szwecji
 Tumba – stacja kolejowa w Szwecji, w powyższej miejscowości
 Tumba – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w mieście Vranje
 Tumba – szczyt górski w paśmie Bełasica na Bałkanach
 Tumba – szczyt górski w paśmie Czerna Gora w Bułgarii
 Tumba – jezioro w Demokratycznej Republice Konga